«Смертельный инстинкт» () — американский художественный фильм 1993 года, поставленный режиссёром Карлом Райнером, пародия на боевики и триллеры Голливуда.

Сюжет 
Фильм рассказывает о полицейском-адвокате, против которого ополчились все: жена с любовником, решившие убить его и получить страховку, и вышедший на свободу киллер, который хочет отомстить адвокату, не сумевшему его защитить. Однако герой сумеет выпутаться из этой ситуации с помощью своей очаровательной помощницы.

В ролях 
 Арманд Ассанте — Нед Рэвин
 Шерилин Фенн — Лаура Линкольнберри
 Шон Янг — Лола Кейн
 Кейт Неллиган — Лана Рэвин
 Кристофер Макдональд — Фрэнк Келбо
 Джеймс Ремар — Макс Шеди
 Тони Рэндалл — судья Скэнки
 Кларенс Клемонс — Кларенс (саксофонист)
 Майкл Кампсти — муж Лауры
 Джон Уизерспун — Арч
 Блейк Кларк — Майло Крамли
 Карл Райнер — судья Бен Аругулья
 Эрта Китт — судья на первом суде

Даты премьер 
Даты приведены в соответствии с данными IMDb.  — 29 октября 1993 года
  — 20 января 1994 года
  — 21 января 1994 года
  — 5 мая 1994 года (премьера на видео)
  — 10 июня 1994 года
  — 25 августа 1994 года

См. также 
 Заряженное оружие

Примечания

Ссылки 
 
 

Кинокомедии 1993 года
Кинопародии США
Фильмы о полицейских
Фильмы о юристах
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1993 года